

Letteratura 
 Il gatto con gli stivali – fiaba europea trascritta in varie versioni ed in varie epoche da:
Giovanni Francesco Straparola (XV-XVI secolo)
Giambattista Basile (XVII secolo)
Charles Perrault (1697)
Ludwig Tieck (1797)
Fratelli Grimm (XIX secolo)

Cinema 
 Il gatto con gli stivali (Puss in Boots) – cortometraggio animato del 1922 diretto da Walt Disney
 Trilogia prodotta dalla Toei Animation:
Il gatto con gli stivali – film d'animazione del 1969
...continuavano a chiamarlo il gatto con gli stivali – film d'animazione del 1972
Il gatto con gli stivali in giro per il mondo – film d'animazione del 1976
 Il gatto con gli stivali – film del 1988
 La vera storia del gatto con gli stivali – film d'animazione del 2009
 Il gatto con gli stivali – film d'animazione del 2011

Altro 
 Il gatto con gli stivali – opera per bambini di Cezar' Antonovič Kjui
 Il Gatto con gli stivali – serie televisiva animata giapponese del 1992
 Gatto con gli stivali – personaggio della serie di Shrek